Сраже́ние на А́дде — название сражений:
 Сражение на Адде — сражение между Теодорихом Великим и Одоакром в 490 году.
 Сражение на реке Адде — сражение между русско-австрийской армией под командованием А. В. Суворова и французской армией под командованием Ж. В. Моро в 1799 году.